Nederlandsche Handels-Hoogeschool, nu de Erasmus Universiteit Rotterdam
 Norges Handelshøyskole, universiteit in Noorwegen